Dudley Ryder (1. hrabia Harrowby)
 Dudley Ryder (2. hrabia Harrowby)
 Dudley Ryder (3. hrabia Harrowby)
 Dudley Ryder (6. hrabia Harrowby)
 Dudley Ryder (7. hrabia Harrowby)
 Dudley Ryder (8. hrabia Harrowby)

Zobacz też